K9, K-9, K.9 ou K09 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Australian Navy ;
 K9 Thunder, un obusier sud-coréen.

Informatique 
 K-9 Mail, une application de courrier électronique libre pour Android ;
 K9copy, un logiciel libre (Linux) qui permet la création et la copie de DVD vidéos.

Musique 
 Sonate en sol majeur no 4, K.9, œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 9, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Télévision 
 K-9, une série de robots dans la série télévisée Doctor Who ;
 K-9 and Company, première série télévisée dérivée de Doctor Who' ;
 K-9, le chien compagnon de Marvin le Martien parmi les personnages de la série Looney Tunes''.

Autres 
 Kystes de la région buccale, non classés ailleurs (K09), d'après la classification internationale des maladies ;
 K9 (prononcé « kay-nine », par analogie à « canine unit »), une unité cynophile de police aux États-Unis, notamment celle du LAPD ;
 K9, le surnom donné au footballeur brésilien Keirrison.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
 Chiens de détection